Worms (stad), een stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Rijksstad Worms, een voormalige rijksstad binnen het Heilige Roomse Rijk, het huidige Worms
 Worms (computerspelserie), een reeks computerspellen
 Worms (computerspel uit 1995), het eerste spel in de reeks
 World Register of Marine Species
 prinsbisdom Worms, een land binnen het Heilige Roomse Rijk

Zie ook 
 Worm (doorverwijspagina)